Codru ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Codru (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Codru (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 in Republik Moldau:
 Codru (Republik Moldau), Stadt in der Region Chișinău
 Codru (Telenești), Dorf im Rajon Telenești